Europa Football Club é uma equipe gibraltino de futebol com sede em Gibraltar. Disputa a primeira divisão de Gibraltar (Gibraltar Premier Division).

Seus jogos são mandados no Victoria Stadium, que possui capacidade para 2.000 espectadores.

História 

O Europa Football Club foi fundado em 1925, tem 7 títulos do Campeonato Gibraltino. Ganhando seu 7 título na temporada 2016-17, podendo assim participar pela primeira vez na história do clube participar da Champions League

Sua última participação na Liga dos Campeões foi na temporada 2020–21, quando foi eliminado para o Estrela Vermelha da Sérvia, por um Placar de 5 a 0 em Jogo Único

Títulos 

Gibraltar Premier Division: 7
 1928–29, 1929–30, 1931–32, 1932–33, 1937–38, 1951–52, 2016-17

Gibraltar Second Division: 2
 2008–09, 2012–13

 Rock Cup: 5
 1938, 1946, 1950, 1951, 1952

 Gibraltar Premier Cup: 1
 2014–15

Elenco 

 Legenda
 : Capitão
 : Prata da casa (Jogador da base)
 : Jogador emprestado
 : Jogador lesionado/contundido
 : Jogador suspenso
 +: Jogador sem condições (físicas ou jurídicas) de atuar

Europa